God’s Army bezeichnet

 die Spielfilme
 God’s Army – Die letzte Schlacht (orig. The Prophecy), 1995
 God’s Army II – Die Prophezeiung (orig. The Prophecy II), 1998
 God’s Army III – Die Entscheidung (orig. The Prophecy 3: The Ascent), 2000
 God’s Army IV – Die Offenbarung (orig. The Prophecy: Uprising), 2005
 God’s Army V – Die Apokalypse (orig. The Prophecy: Forsaken), 2005
 eine Rebellenbewegung in Myanmar, siehe God’s Army (Myanmar)
 eine Musikgruppe, siehe Gods Army (Band)